Blacksville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blacksville (Georgia)
 Blacksville (West Virginia)

Siehe auch:
 Blackville